Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 23. und 25. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen russischen Stabhochspringerinnen mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Weltmeisterin wurde die WM-Zweite von 2001 und amtierende Europameisterin Swetlana Feofanowa. Sie gewann vor der Deutschen Annika Becker. Bronze ging an die Vizeeuropameisterin von 2002 Jelena Issinbajewa, die im Juli der laufenden Saison den Weltrekord in ihren Besitz gebracht hatte.

Zeitplan 

 Alle Zeiten sind in mitteleuropäischer Zeit (UTC+1) dargestellt

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordegalisierung 
Im Finale am 25. August egalisierte die russische Weltmeisterin Swetlana Feofanowa den bestehenden WM-Rekord von 4,75 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
23. August 2003, 16:40 Uhr

26 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,40 m. Sieben Springerinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Athletinnen, die jeweils unabhängig von Fehlversuchen 4,35 m oder ohne jeden Fehlversuch 4,25 m übersprungen hatten, auf zwölf Wettbewerberinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). Die beiden aus Gruppe A über ihre Platzierung für das Finale qualifizierten Athletinnen hatten erkannt, dass sie unter den besten Zwölf waren und verzichteten an der Stelle auf ihre Versuche über 4,40 m. Vier Springerinnen, die zwar 4,25 m gemeistert hatten, mussten ausscheiden, weil sie jeweils Fehlversuche in ihren Serien hatten.

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Finale 
25. August 2003, 18:30 Uhr

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 17. September 2020
 Women Pole Vault Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 17. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Paris 2003, S. 317 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 17. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003
Leichtathletikwettbewerb in Paris